Ми́ехиккяля () — община в провинции Кюменлааксо на юге Финляндии. Общая площадь территории — 440,35 км², из которых 18,18 км² покрыто водой.

История 

Во время советско-финской войны (1941—1944) в Миехиккяля был организован концентрационный лагерь для советских гражданских лиц.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Миехиккяля проживают 2204 человек: 1136 мужчин и 1068 женщин.

Финский язык является родным для 96,06 % жителей, шведский — для 0,14 %. Прочие языки являются родными для 3,8 % жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 12,89 %
 от 15 до 64 лет — 57,89 %
 от 65 лет — 29,49 %

Изменение численности населения по годам:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Общины Финляндии
Кюменлааксо
Волости Выборгской губернии